Клисурица може бити:

 Клисурица, мала клисура

или

 Клисурица (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија
 Клисурица (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија